Eduardo Cebrango Rodríguez (Sancti Spiritus, 13 de abril de 1973) foi um futebolista cubano que atuou como atacante.

Jogou por onze anos (1999-2010) por clubes da segunda divisão da MLS, tendo atuado por mais tempo no Montreal Impact (136 partidas e 45 gols, somando suas duas passagens pela equipe). Militou também por FC Sancti Spiritus, Vancouver 86ers, Rochester Rhinos, Hershey Wildcats e Vancouver Whitecaps.

Pela Seleção Cubana, Sebrango atuou por dois anos (1996-1998), marcando 16 gols em 24 partidas.

Futebolistas de Cuba
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do Vancouver Whitecaps FC
Jogadores da Seleção Cubana de Futebol